Костянтинівська сільська громада:
 Костянтинівська сільська громада — громада у Запорізькій області
 Костянтинівська сільська громада — громада у Миколаївській області
 Костянтинівська сільська громада — громада у Херсонській області